Lilla Gällsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lille Gällsjön, Västergötland, sjö i Vårgårda kommun, 
Lilla Gällsjön, Värmland, sjö i Karlskoga kommun,  (8,02 ha)

Se även
Gällsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn